Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1996/97 година. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон. Всички мачове, завършили с продължения са със „златен гол“.

I кръг 
Липсват данни за изиграните мачове

II кръг 
30 октомври 1996 г.

1/16 финали 
12 ноември 1996 г.

13 ноември 1996 г.

1/8 финали 
27 ноември и 5 декември 1996 г.:

4 и 11 декември 1996 г.:

4 и 13 декември 1996 г.:

4 и 18 декември 1996 г.:

1/4 финали 
5 и 19 март 1997 г.:

Полуфинали 
9 и 22 април 1997 г.:

9 и 23 април 1997 г.:

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

97